Hořice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hořice (ort i Tjeckien, Hradec Králové), 
 Hořice (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar